Брайан Патрик Степанек (; род. 6 февраля 1971 года, Кливленд, Огайо, США) — американский актёр, наиболее известный по ролям Арвина Хоукхаусера в телесериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и Тома Харпера в телесериале «Никки, Рикки, Дикки и Дон». Также исполнял роли в фильмах «Трансформеры» и «Остров» и принимал участие в озвучивании мультсериалов «Мой шумный дом» и «Миксели».

Биография 
Родился и вырос в Кливленде. С 1985 по 1989 учился в Академии Гилмора. Женат на Парисе Степанек с 2002 года. Имеют трёх детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Brian Stepanek, Cleveland native and Disney Channel regular, voices character in 'Bolt'
 Brian Stepanek
 Actor Brian Stepanek Talks ‘Home,’ Voice Acting and Animated Movies
 Nickelodeon Greenlights New Comedy From Dan Schneider, Two Other Live-Action Series
 TV Review: Nickelodeon’s ‘Nicky, Ricky, Dicky and Dawn’

Выпускники Сиракьюсского университета